L'expression  solidarité fiscale  peut faire référence à :
 Un régime fiscal redistributif, c’est-à-dire une politique de redistribution des revenus ou des richesses des individus par l'application d'impôts progressifs ;
 Un système de péréquation entre collectivités locales.

Fiscalité